André Bloch (1893–1948) – francuski matematyk
 André Bloch (1873–1960) – francuski kompozytor